Die Open Blot Rennes 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Januar 2020 in Rennes stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 181 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 169 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 118 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Rennes